Der Siebenkampf der Frauen bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona wurde am 1. und 2. August 1992 im Olympiastadion Barcelona ausgetragen. 32 Athletinnen nahmen teil. Zur Punkteermittlung kam eine 1985 modifizierte Mehrkampftabelle zur Anwendung.

Olympiasiegerin wurde die US-amerikanische Siegerin von 1988 Jackie Joyner-Kersee. Sie gewann vor Irina Belowa aus Russland, hier für das Vereinte Team am Start, und der Deutschen Sabine Braun.

Für Deutschland gingen neben der Medaillengewinnerin Braun Peggy Beer und Birgit Clarius an den Start. Beer belegte Rang sechs, Clarius den siebten Platz.
Manuela Marxer aus Liechtenstein erreichte Platz 24.
Athletinnen aus der Schweiz und Österreich nahmen nicht teil.

Aktuelle Titelträgerinnen

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord, gleichzeitig Weltrekord, wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Die US-amerikanische Olympiasiegerin Jackie Joyner-Kersee erreichte 7044 Punkte und blieb damit 247 Punkte unter ihrem eigenen Olympia- und Weltrekord.

Teilnehmerinnen 
32 Athletinnen aus 22 Ländern nahmen an dem olympischen Wettkampf teil.

Mit Alma Qeramixhi war Albanien erstmals bei einem olympischen Leichtathletikwettbewerb vertreten.

Eine gemeldete Athletin trat nicht an: aus trat nicht an.

Durchführung des Wettbewerbs 
Der Siebenkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die sieben Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt, vier davon am ersten und drei davon am zweiten Tag. Gewertet wurde nach der bis heute – Stand: Januar 2021 – gültigen Punktetabelle für den Frauenmehrkampf von 1985.

Zeitplan 
1. August 1992: 100-Meter-Hürdenlauf, Hochsprung, Kugelstoßen, 200-Meter-Lauf
2. August 1992: Weitsprung, Speerwurf, 800-Meter-Lauf

Disziplinen 
Anmerkung: Im Kugelstoßen, Speerwurf sowie im Weitsprung sind die jeweiligen Bestweiten fett gedruckt. Im Hochsprung ist der letzte gültige Versuch fett gedruckt.

100-Meter-Hürdenlauf 
Die Disziplin wurde in vier Läufen durchgeführt.

Hochsprung 
Die Disziplin wurde in zwei Gruppen durchgeführt.

Die Australierin Jane Flemming trat zu dieser zweiten Disziplin nicht an.

Mit 1,94 m erzielte Sabine Braun den bislang höchsten Sprung im Rahmen eines olympischen Mehrkampfes. Sie versuchte sich zudem an der Höhe von 1,97 m, hatte jedoch drei Fehlversuche. Im offiziellen Bericht werden Brauns Ergebnisse im Hochsprung nicht aufgelistet.

Kugelstoßen 
Die Disziplin wurde in zwei Gruppen durchgeführt.

Die Neuseeländerin Joanne Henry und die Finnin Satu Ruotsalainen traten zu dieser dritten Disziplin nicht an.

200-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in vier Läufen durchgeführt.

Weitsprung 
Der Wettkampf wurde in zwei Gruppen durchgeführt.

Speerwurf 
Die Disziplin wurde in zwei Gruppen durchgeführt.

Rita Ináncsi aus Ungarn, Chun-Ping Ma aus Taiwan und Alma Qeramixhi aus Albanien traten zu dieser sechsten Disziplin nicht an.

Mit 52,58 m erreichte Nathalie Teppe die bislang beste Weite im Rahmen eines olympischen Mehrkampfes.

800-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in drei Läufen durchgeführt.

Endergebnis und Wettbewerbsverlauf 

Die Olympiasiegerin von 1988 und Weltrekordhalterin Jackie Joyner-Kersee aus den USA war die klare Favoritin für diesen Siebenkampf. Die einzige Frau, die bis zu dem Zeitpunkt ebenfalls die 7000-Punkte-Marke überboten hatte, die Russin Larissa Nikitina, fehlte verletzungsbedingt. Weitere Medaillenkandidatinnen waren die Europameisterin von 1990 Sabine Braun aus Deutschland, in Abwesenheit von Joyner-Kersee 1991 auch Weltmeisterin, sowie die hier für das Vereinte Team startende Russin Irina Belowa.

Joyner-Kersee übernahm mit ihren 12,85 s schon in der ersten Disziplin, dem 100-Meter-Hürdenlauf, die Führung. Die Rumänin Liliana Năstase lief überraschend die zweitbeste Zeit und war dabei nur eine Hundertstelsekunde langsamer als Joyner-Kersee. Die Bulgarin Swetla Dimitrowa, Braun und Belowa folgten dahinter.

In der zweiten Übung, dem Hochsprung, erzielte Braun mit 1,94 m eine neue olympische Bestleistung im Rahmen eines Mehrkampfes. Aber Joyner-Kersee lag mit 1,91 m nicht weit zurück. Braun hatte ihren Rückstand auf die US-Athletin um 37 Punkte auf 21 Punkte reduziert. 78 Punkte hinter Braun folgte Belowa auf Platz drei.

Birgit Clarius aus Deutschland war die beste Kugelstoßerin. Mit ihrer Leistung von 15,33 m konnte sie sich im Gesamtklassement auf Platz sechs verbessern. Braun verkürzte ihren Rückstand auf Joyner-Kersee nochmals um sechs auf jetzt fünfzehn Punkte. Năstase schob sich an Belowa vorbei auf Platz drei.

Joyner-Kersee lief mit 23,12 s die schnellste Zeit über 200 Meter. Sie vergrößerte ihren Vorsprung auf Braun, die 24,27 s erzielte, auf 127 Punkte. Achtzehn Punkte hinter Braun lag nun wieder Belowa auf Platz drei, die mit ihren 23,34 s Zeit neunzig Punkte gutmachte. Fünfzehn Punkte hinter Belowa folgte Năstase auf Platz vier. Clarius fiel auf Rang zehn zurück, während sich ihre Teamkameradin Peggy Beer auf Platz acht verbesserte.

Auch im Weitsprung war Joyner-Kersee, in dieser Disziplin Olympiasiegerin von 1988, mit 7,10 m die Beste. Es war der einzige 7-Meter-Sprung der Konkurrenz. Den dritten Versuch ließ sie aus. Die zweitbeste Weite erzielte Belowa mit 6,82 m. Braun blieb bei für sie eher schwachen 6,02 m hängen und fiel damit erst einmal auf Platz vier zurück hinter Belowa und Năstase. Braun hatte 125 Punkte Rückstand auf Platz drei, während Joyner-Kersee ihren Vorsprung auf 239 Punkte ausbaute.

Die Französin Nathalie Teppe erzielte im Speerwurf mit 52,58 m einen neuen olympischen Rekord im Rahmen eines Mehrkampfes. Mit 51,12 m warf Braun die drittbeste Weite hinter der Britin Clova Court. Keine weitere Teilnehmerin übertraf die 50-Meter-Marke. Joyner-Kersee musste sich mit 44,98 m bescheiden, blieb aber weiterhin vor Belowa, die auf nur 41,90 m kam. Der Vorsprung der US-Amerikanerin auf Belowa wuchs auf 298 Punkte an. Braun zog an der Rumänin Năstase vorbei. Die Rumänin hatte 41,30 m erreicht. Braun kam bis auf sechzig Punkte an Belowa heran und hatte ihrerseits 65 Punkte Vorsprung auf Năstase.

Im abschließenden 800-Meter-Lauf war Belowa mit 2:05,08 min die schnellste Siebenkämpferin. Sie konnte 99 m Punkte auf Joyner-Kersee gutmachen, was bei Weitem nicht reichte, um noch Olympiasiegerin zu werden. Jackie Joyner-Kersee konnte mit 2:11,78 min fast entspannt zu ihrer zweiten Goldmedaille im Siebenkampf und ihrem dritten Olympiasieg insgesamt laufen. Sie übertraf als einzige Siebenkämpferin die 7000-Punkte-Marke. Irina Belowa wurde Zweite und gewann die Silbermedaille. Liliana Năstase kam mit der achtbesten Zeit von 2:11,22 min ins Ziel. Sabine Braun erzielte 2:14,35 min, das reichte aus, um den Bronzerang zu verteidigen. Ihr blieb ein Vorsprung von dreißig Punkten auf Rang vier. Peggy Beer – 2:09,49 min – und Birgit Clarius – 2:08,83 min – zeigten starke Laufleistungen in dieser abschließenden Disziplin. In der Siebenkampfendwertung wurde Swetla Dimitrowa Fünfte, Peggy Beer Sechste und Birgit Clarius belegte Platz sieben vor der Polin Urszula Włodarczyk.

Videolinks 
 Women's Heptathlon at the Barcelona 1992 Olympics, youtube.com, abgerufen am 1. Januar 2022
 3898 Olympic Track & Field 1992 Heptathlon Javelin Jackie Joyner Kersee, youtube.com, abgerufen am 1. Januar 2022
 3916 Olympic Track & Field 1992 Heptathlon Javelin Jackie Joyner-Kersee, youtube.com, abgerufen am 21. Februar 2018
 3769 Olympic Track & Field 1992 Heptathlon 100m Hurdles, youtube.com, abgerufen am 21. Februar 2018
 3772 Olympic Track & Field 1992 Heptathlon 100m Hurdles, youtube.com, abgerufen am 1. Januar 2022
 3813 Olympic Track & Field 1992 Heptathlon Shot Put Jackie Joyner-Kersee, youtube.com, abgerufen am 1. Januar 2022
 3815 Olympic Track & Field 1992 Heptathlon Shot Put Clover Court, youtube.com, abgerufen am 21. Februar 2018
 3842 Olympic Track & Field 1992 Heptathlon 200m, youtube.com, abgerufen am 1. Januar 2022
 3863 Olympic Track & Field 1992 Heptathlon Long Jump, youtube.com, abgerufen am 1. Januar 2022
 3870 Olympic Track & Field 1992 Heptathlon Long Jump Jackie Joyner-Kersee, youtube.com, abgerufen am 1. Januar 2022
 3916 Olympic Track & Field 1992 Heptathlon Javelin Jackie Joyner-Kersee, youtube.com, abgerufen am 1. Januar 2022
 Women's Heptathlon at the Barcelona 1992 Olympics, 800-m-Lauf, youtube.com, abgerufen am 21. Februar 2018

Weblinks 
 Official Report of the Games of the XXV Olympiad, Barcelona 1992, Volume 5: The Results, Resultate Leichtathletik: S. 77–81, katalanisch/spanisch/englisch/französisch (PDF, 38.876 KB), abgerufen am 1. Januar 2022
 Olympedia, Athletics at the 1992 Summer Olympics Heptathlon, Women, olympedia.org (englisch), abgerufen am 1. Januar 2022
 Barcelona 1992, Athletics, heptathlon women Results, Seite des IOC (englisch), olympics.com, abgerufen am 1. Januar 2022
 Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Women's heptathlon, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 1. Januar 2022
 Mehrkampfrechner Siebenkampf Frauen, ladv.de, abgerufen am 1. Januar 2022

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1992
Frauenleichtathletikwettbewerb